Aleksa Šantić (dichter), een uit Bosnië-Herzegovina afkomstige dichter
Aleksa Šantić (plaats), een plaats in Servië